Ян Заберезинский:
 Заберезинский, Ян Юрьевич (ок. 1440—1508) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Заберезинский, Ян Янович  (ок. 1480—1538) — государственный деятель Великого княжества Литовского.